Иоганнес Рукгабер, настоящее имя Жан де Монтальбо (; 1799, Вена — 1876, Львов) — австрийский музыкант французского происхождения, композитор, пианист, музыкальный педагог, дирижёр, ученик Фредерика Шопена.

Биография 
Родился в 1799 году в Вене. Учился в Парижской и Венской консерваториях.
В январе 1818 приехал из Вены во Львов, где дал серию концертов в общественных и землевладельческих домах. В 1838 году организовал «Общество друзей музыки», которое в 1854 году было реорганизовано.
В 1857 году, в связи с состоянием здоровья, ушёл из руководства «Общества» и посвятил себя преподавательской и композиторской деятельности.
С 1862 по 1867 год работал в качестве частного преподавателя музыки в Валахии.
Дружил, в частности, с Фредериком Шопеном и Ференцем Листом.
Умер в 1876 г., похоронен на  во Львове.

Произведения 
 Вариации на русскую тему / Variationes sur une theme russe
 Сувенир из Карпат / Souvenir des Karpates: Pensees Allegoriques et nationales
 Сувенир из края Молдовы: сюита вальсов для фортепиано в четыре руки / Souvenir des Bords de la Moldova: Suite de Valses: Piano a 4 mains
 Связка на выбранные польские темы / Melange sur differents themes polonais: Piano a 8 mains
 Дивертисмент соль минор для скрипки и фортепиано / Divertissement g+ moll, op. 41: pour Violino mit Pianoforte

Примечания

Литература 
 Токарчук В. Забуте ім’я (про Й. Рукгабера) // Музика. — 1996. — № 2. — С. 25.
 Osadcja O. Privatarchiv «Johann (Jan) Ruckgaber» Wissenschaftliche Stefanyk Bibliothek der Akademie der Wissenschaft Ukraine // Musik Sammlungen — Speicher interkultureller Prozesse. Internationaler Kongress. — Bonn: Musikwissenschftliches Seminar an der Universitat Bonn, 2005. — S. 48-50.

Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства